

Biografia 
Mirko Zonca nasce il 12 agosto del 1967. La sua carriera inizia nel gruppo Bunker, dove suonava il basso.

Tra gli anni 1980 e gli anni 2000 entrerà a far parte di diversi gruppi (Bunker, MAB, Hunumans, NoFuzz, White Wiston Blues Revolution, Witche's Brew).

Nel 1999 registra, produce e organizza la copertina del secondo CD del gruppo White Winston Blues Revolution, del quale diverrà un componente nel 2002. Dopo questa esperienza fino al 2001 sarà occupato con registrazione e produzione di altri CD.

Nel 2005, dopo aver lasciato i White Winston Blues Revolution inizia un percorso da solista.

Tra il 2006 e il 2007, Zonca pone le basi per formare i Witche's Brew. Grazie a questo progetto ha occasione di incontrare diversi musicisti anche di fama internazionale (Steve Sylvester leader storico dei Death SS, con Martin Grice e Ettore Vigo dei Delirium) i quali collaboreranno nell'album Supersonicspeedfreaks edito da Black Widows REcords.

Nel 2013 interrompe l'attività musicale per dedicarsi a tempo pieno all'attività di tatuatore in Italia e in Spagna.

Attività

Bunker 
Con i Bunker Mirko inizia la sua carriera come bassista, esibendosi ai concerti con un  basso autocostruito.

M.A.B. 
Con questo gruppo Mirko ha potuto produrre due demo dal titolo Si, c'è l'alternativa e Cavie del sistema.

Hunumans 
Con il gruppo Hunumans non realizzò alcunché, il gruppo era formato da Silvano Calligari e Mirko suonava la chitarra.

No Fuzz

Witche's Brew

Discografia
1987 : Si c'è l'alternativa con i M.A.B (demo) - Autoprodotto
1988 : Cavide del sistema con i M.A.B (demo) - Autoprodotto
1990 : No fuzz con i No Fuzz (Audiocassetta) - Autoprodotto
1990 : Sickly chips in empty places con i No Fuzz (CD) - Distorsione per la sordità
1991 : Inane theories garble round of whole solutions con i No Fuzz (CD) - Distorsione per la sordità
1991 : Sonic image con i No fuzz (Live - videocassetta) - Autoprodotto
1992 : Attitudine mentale positive vol.II con i No Fuzz (CD) - Panorama Records
1993 : Every mushroom jingles taste mudly con i No Fuzz (CD) - Panorama Records
2004 : The mighty way of ratland con i White Winston Blues Revolution (EP) - BigMud Records
2005 : White Winston Blues Experiment con i White Winston Blues Revolution (CD) - BigMud Records
2006 : Speedcrunch Megaboost con i No Fuzz (CD) - BigMud Records
2006 : No Fuzz con i No Fuzz (ristampa della demo del 1990) - BigMud Records
2006 : Totally Live con i White Winston Blues Revolution (Live) - BigMud Records
2007 : Claviceps Purpurea Opera (CD) - BigMud Records
2008 : When the meteors explode Pentatonic generator reign over all (CD) - BigMud Records
2009 : Pentatonic Speedfreaks con i Witche's Brew (Live) - Costa Ovest Records
2010 : White trash sideshow con i Witche's Brew (CD) - Black Widow Records
2010 : Compilation Magmusic: return to the Sabbath, con Witche's Brew (dowland) - Autoprodotto
2012 : Supersonicspeedfreaks con i Witche's Brew (CD) - Black Widow Records

Note

Collegamenti esterni

Gruppi e musicisti del Piemonte